Меткалф има више значења:
 Округ Меткалф (Кентаки)
 Меткалф (Мисисипи)